В Чили насчитывается более 2000 вулканов, из которых около 500 классифицируются экспертами как потенциально активные. Имеются документальные свидетельства об извержениях около 60 вулканов за последние 450 лет. Страна занимаем второе место в мире после Индонезии по величине вулканической цепи.

Национальная служба геологии и горного дела Чили насчитывает в стране 90 действующих вулканов. Самыми активными вулканами в Чили за последние 30 лет являются Льяйма, Ласкар, Серро-Хадсон, Лонкимай и Вильяррика.

Список активных и потухших вулканов

Примечания 

Чили
Вулканы